Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 224001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 kwietnia 2005 do 12 marca 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

224001-224100

224101-224200

224201-224300

224301-224400

224401-224500

224501-224600

224601-224700

224701-224800

224801-224900

224901-225000

Przypisy 

Lista planetoid 224001-225000